Медове́евка — село в муниципальном образовании «город-курорт Сочи» Краснодарского края. Входит в состав Краснополянского поселкового округа Адлерского района.

География 
Находится на склонах Ачишховского хребта, Топографическая карта Краснодарского края</ref>. Через село протекает одноимённая река, по западной окраине — р. Чвижепсе.

Уличная сеть села состоит из одной улицы — Медовеевская.

Население 

 Гендерный состав

По данным Всероссийской переписи, в 2010 году численность населения села составляла 118 человек (58 мужчин и 60 женщин).

Инфраструктура 
Домовладения. Туристическая инфраструктура.

Транспорт 
Горная автодорога.

Примечания 

Населённые пункты Адлерского района городского округа Сочи